Vernizzi ist der Familienname folgender Personen:

 Fulvio Vernizzi (1914–2005), italienischer Dirigent
 Laura Vernizzi (* 1985), italienische rhythmische Sportgymnastin
 Ottavio Vernizzi (1569–1649), italienischer Komponist
 Renato Vernizzi (1904–1972), italienischer Maler
 Rino Vernizzi (* 1946),  italienischer Fagottist